Welkom kan verwijzen naar:
 Welkom, een Nederlandse begroeting
 Welkom (Vrijstaat), een plaats in Zuid-Afrika.
 Welkom (film), Uruguayaanse film, uitgebracht in 2015
 Welkom (Stef Bos), een lied van Stef Bos uit 2017
 Welkom (Nick & Simon), een lied van Nick & Simon uit 2017
 Welkom (Tourist LeMC), een lied van Tourist LeMC uit 2018